de leefomgeving van de mensheid:
 Aarde (planeet), de planeet
 Wereld (Aarde), het geheel van menselijke beschaving
 Wereld (christendom), een theologisch begrip
 Buitenwereld
 Belevingswereld

Er is tevens sprake van bepaalde werelden, zoals de:
 Eerste wereld
 Tweede wereld
 Derde wereld
 Vierde wereld; zie Minst ontwikkelde landen
 Oude Wereld
 Nieuwe Wereld
 Arabische wereld
 Islamitische wereld; zie Oemma
 Westerse wereld

Overig:
 Hotel De Wereld, een hotel in Wageningen
 Café de Wereld, een Nederlandse satirische animatieserie op televisie
 Wereld (motorfiets), een historisch Nederlands merk van gemotoriseerde fietsen
 De Wereld (tarot), een tarotkaart
 De wereld (Frank Boeyengroep) (1988), single van de Frank Boeyengroep
 De wereld (Rob de Nijs en Patricia Paay) (1992), single van Rob de Nijs en Patricia Paay